Iwan Czistiakow (1865–1939)
 Iwan Czistiakow (1900–1979)